Badarisama är ett släkte av svampar. Badarisama ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Badarisama